Le mot Tagish peut faire référence à :

 Tagish Road, route du Yukon
 Lac Tagish, lac du Yukon
 Météorite du lac Tagish, météorite tombée sur le lac Tagish
 Tagish, village du Yukon
 Tagish, peuple amérindien
 Tagish, langue amérindienne parlée par les Tagishs.